Памятник С. М. Кирову может означать:

 Памятник С. М. Кирову — памятник в Волхове
 Памятник С. М. Кирову — памятник в Екатеринбурге
 Памятник С. М. Кирову — памятник в Ижевске
 Памятник С. М. Кирову — памятник в Мурманске
 Памятник С. М. Кирову — памятник в Ростове-на-Дону
 Памятник С. М. Кирову — памятник в Санкт-Петербурге на Кировской площади
 Памятник С. М. Кирову — памятник в Санкт-Петербурге на Крестовском острове
 Памятник С. М. Кирову — памятник в Элисте
 Памятник С. М. Кирову — памятник в Кирове на площади Лепсе.
 Памятник С. М. Кирову — памятник в Кирове на Октябрьском проспекте.